Kb, KB, kB of kb kan de afkorting zijn van:

 kathodische bescherming
 kennisbank
 kilobit (1000 bit, soms ook wel 1024 bit), zie bit (eenheid)
 kilobyte (1000 byte, soms ook wel 1024 byte)
 kilobasepaar
 Koninklijk besluit
 kerkbestuur
 de boltzmannconstante, kB
 koninklijke bibliotheek, zie
 Koninklijke Bibliotheek (Nederland)
 Koninklijke Bibliotheek van België (ook wel: KBR)
 kaderberoepsgerichte leerweg, een van de vier leerwegen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 Kjøbenhavns Boldklub, een Deense voetbalclub
 Kweekelingen-Bode, een blad van en voor kwekelingen in Nederland, verschenen tussen 1903 en 1911
 kb, baseconstante
 KB (rapper), een Amerikaanse rapper, artiestennaam van Kevin Elijah Burgess

De afkorting KB of Kb wordt foutief ook wel gebruikt voor:
 kibibit (1024 bit)
 kibibyte (1024 byte)